Aetomylaeus är ett släkte av rockor. Aetomylaeus ingår i familjen örnrockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Örnrockor
Aetomylaeus